Градец има више значења:

Албанија
 Градец (Албанија), село у Дебарском округу;

Аустрија
 стари, словенски назив за Грац;

Бугарска
 Градец (Видин), село у Видинској области;
 Градец (Сливен), село у Сливенској области;
 Градец (Софија), село у Софијској области;

Северна Македонија 
 Градец (Валандово), село у општини Валандово;
 Градец (Виница), село у општини Виница;
 Градец (Врапчиште), село у општини општини Врапчиште;
 Градец (Крива Паланка), село у општини општини Крива Паланка;

Словенија
 Градец (Кршко), село у општини општини Кршко;
 Градец (Пивка), село у општини општини Пивка;

Хрватска
 Градец (Загреб), историјска четврт Загреба;
 Градец (општина), општина у Загребачкој жупанији.

Види још
 Градац (вишезначна одредница)
 Град (вишезначна одредница)